Métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
 Tour par minute ;
  Talking Points Memo, un blog politique en anglais ;
 Taylor Prize in Mathematics ;
 Trouble de la personnalité multiple, ancienne appellation du Trouble dissociatif de l'identité (TDI).

Informatique 
 Trusted Platform Module, un composant cryptographique matériel ;
 Tierce Maintenance ( en langue anglaise).

Méthodologie 
 Méthode japonaise , en français : Maintenance productive totale

Sport 
TPM : Tout Puissant Mazembe, club zaïrois de football

Homonymie d'acronyme